Eintopf, autre nom de la potée lorraine
 Le plat unique servi lors du Eintopfsonntag
 Eintopf, un album de l'artiste tromla sorti en 2011